Ronin har flere betydninger:

 Ronin – japansk kriger
 Ronin (film) – en film
 Dj Ronin – dansk diskjockey
 Ronin (album) – et musikalbum af Petter